SOIC steht für:
 Svenska Ostindiska Companiet, siehe Schwedische Ostindien-Kompanie

SO-IC steht für:
 Small Outline Integrated Circuit, Gehäuseform für integrierte Schaltungen, siehe SO-Bauform

Abkürzung